Знак четырёх: 

 Знак четырёх — детективная повесть Артура Конана Дойля, опубликованная в 1890 году.
 Знак четырёх — британский телевизионный фильм, адаптация одноименного романа Артура Конан Дойля в главной роли с Джереми Бреттом.
 Знак четырёх — канадский телевизионный фильм 2001 года, режиссёра Родни Гиббонса, снятый по одноимённому роману сэра Артура Конан Дойля.
 Знак четырёх — бокс-сет российской фолк-рок группы «Мельница», в который вошли их первые четыре альбома.